Мірошніченко Віктор Іванович ( 1930) — почесний громадянин Херсона.
 Мірошніченко Денис Андрійович (1994) — український футболіст.
 Мірошніченко Іван Володимирович (1972) — український політик, народний депутат VIII скликання.
 Мірошніченко Меруж Валентинович — солдат Збройних сил України, боєць Добровольчого корпусу «Правий Сектор».
 Мірошніченко Олексій Сергійович (1975—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Мірошниченко
 Мирошниченко

прізвища